Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1973 година e 24-ти пореден.

Започва на 28 януари 1973 г. и завършва на 7 октомври.

Съдържа в календара 15 старта.

Стартове

Класиране

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони